Кошути () — словацкий топоним. Может означать:

 Кошути (Галанта) — село в Словакии.
  — бывшее село в Словакии (ныне район города Мартин).

См. также 
 Кошут